Australian Goldfields Open 2015 − pierwszy duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2015/2016, rozegrany w Bendigo w Australii w dniach 29 czerwca−5 lipca 2015 roku.

Nagrody 
Rozkład nagród finansowych na turniej w 2015 roku:

Zwycięzca: $ 75 000
II miejsce: $ 32 000
Półfinalista: $ 20 000
Ćwierćfinalista: $ 17 000
Ostatnia 16: $ 12 000
Ostatnia 32: $ 9000
Ostatnia 48: $ 2000
Ostatnia 64: $ 1000
Ostatnia 96: $ 500

Najwyższy break w fazie telewizyjnej: $ 2500
Najwyższy break poza fazą telewizyjną: $ 100

Łączna pula nagród: $ 521 600

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbędą się w Bendigo 29 czerwca 2015 roku.

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacji zostaną rozegrane w dniach 1-5 czerwca. Wszystkie mecze będą rozegrane w K2 w Crawley. Każdy mecz rozgrywany jest do 5 wygranych partii.

Breaki stupunktowe

Faza telewizyjna 

 142  Ricky Walden
 141  Mark Selby
 138, 109, 101, 100  Martin Gould
 137, 136  Joe Perry
 136  Robert Milkins
 134, 133, 112  John Higgins

 132  Jamie Jones
 128  Fergal O’Brien
 122  Martin Gould
 114, 111, 102  Judd Trump
 114  Allister Carter
 106  Mark Joyce

Faza kwalifikacyjna 

 133  Michael Wasley
 132, 127  Zhang Anda
 132  Allan Taylor
 130, 105, 105  Andrew Higginson
 130  David Morris
 127  David Grace
 122  Ian Glover
 118, 104, 101  Chris Wakelin
 115, 100  Kyren Wilson
 113  Zhao Xintong
 110, 100  Barry Pinches
 109  James Cahill
 108  Ken Doherty

 107, 102  Rory McLeod
 106  Peter Ebdon
 106  Chen Zhe
 105  Peter Lines
 104  Mike Dunn
 104  Daniel Wells
 102  David Gilbert
 101  Ian Burns
 101  Michael Leslie
 100  Jamie Burnett
 100  Rhys Clark
 100  Jamie Cope
 100  Hammad Miah

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

2015
2015 w sporcie
2015 w Australii